Eryngium camporum är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste François Marie Glaziou. Eryngium camporum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
camporum